Paco Peña (1942-), guitariste de flamenco espagnol
 Paco Peña (1978-), footballeur espagnol